Данный список включает в себя 50 игроков, совершивших наибольшее количество передач в играх регулярных сезонов Национальной баскетбольной ассоциации за карьеру. Полный список лидеров в данной номинации опубликован на сайте basketball-reference.com.

В баскетболе «передача» — один из важнейших и наиболее технически сложных элементов, самый главный элемент в игре разыгрывающего защитника. Умение же правильно и точно передать мяч — это основа чёткого, целенаправленного взаимодействия баскетболистов в игре. Результативная передача — пас на игрока, впоследствии поразившего кольцо соперника, она учитывается в финальном протоколе матча. В НБА лучшим игроком по передачам считается игрок с самым большим средним показателем по ним за игру. Эта номинация стала вестись с самого первого сезона НБА.

Всего лишь один баскетболист на данный момент отдал более 15 000 передач, 7 игроков преодолели рубеж в 10 000 ассистов и 19 человек имеют в своём активе более 7000 передач.

Единственным игроком, преодолевшим планку в 15 000 ассистов, является защитник команды «Юта Джаз» Джон Стоктон, который добился этого результата в сезоне  годов, после чего завершил карьеру в следующем году, установив до сих пор непревзойдённый рекорд в 15 806 передач.

В первенстве  годов отметку в 10 000 передач преодолел Мэджик Джонсон, закончивший свои выступления в ассоциации в том же году с результатом в 10 141 балл. Спустя 7 лет, в чемпионате  годов, этот рубеж преодолел Марк Джексон, завершивший свою карьеру в следующем году с результатом в 10 334 передачи. В первенстве  годов это достижение повторил Джейсон Кидд, завершивший свою профессиональную карьеру по окончании чемпионата  годов, отдав в итоге 12 091 передачу. В том же сезоне планку в 10 000 передач преодолел и Стив Нэш, завершивший свои выступления в ассоциации по окончании турнира  годов, отдав в общей сложности 10 335 передач. В первенстве  годов этот же результат повторил Крис Пол, который до сих пор продолжает свою спортивную карьеру, раздав на данный момент 11 435 ассистов. Особняком в этом списке смотрится Леброн Джеймс, выступающий на позиции форварда, который в настоящее время отдал 10 371 передач и занимает четвёртое место, а игроки, входящие в тридцать лучших, являются исключительно разыгрывающими.

Лидером же по среднему показателю за игру на данный момент является Мэджик Джонсон, который после окончания карьеры имеет в своём активе результат в 11,2 передачи в среднем за игру. Второе место по этому показателю занимает Джон Стоктон, который по итогам своих выступлений набрал 10,5 балла в среднем за игру. На третьем месте идёт Оскар Робертсон, показатель которого составляет 9,5 передачи в среднем за игру.

В данный список входят восемь действующих баскетболистов, самым результативным из них является Крис Пол, занимающий пока третье место.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 20 марта 2023 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА